Бла́у:

Фамилия
 Блау, Александр Александрович (1912—1988) — Герой Советского Союза.
 Блау, Андрей Андреевич (род. 1849) — статистик.
 Блау, Виллем — голландский картограф, известный своей космографией и глобусом.
 Блау, Гарольд (1885—1945) — российский, латвийский спортсмен-стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр (1912).
 Блау, Генрих (Heinrich/Henry Blau; 1858—?) — немецко-английский поэт и корреспондент.
 Блау, Дэвид (род. 1951) — американский экономист.
 Блау, Иехошуа (1919—2020) — израильский лингвист-семитолог, лауреат Государственной премии Израиля.
  (1861—1936) — венгерский гебраист, профессор.
 Блау, Макс (1928—1984) — швейцарский шахматист, международный мастер (1953).
 Блау, Мариетта (1894—1970) — австрийский физик.
 Блау, Пётр Петрович (1900—1971) — латвийский журналист, государственный деятель.
 Блау, Питер (1918—2002) — американский социолог.
 Блау, Тина (1845—1919) — австрийская художница.
 Блау, Франсин Ди (род. 1946) — американская экономистка.
 Блау, Эрнст Отто Герман (1828—1879) — немецкий дипломат; ориенталист, славист, путешественник.
 Блау, Ян Виллем (1596—1673) — голландский картограф и гравер.

Топоним
 Блау — река в Германии.

 Великая Отечественная война
 Блау — немецкая операция по наступлению группы армий «Юг» на Сталинград и Кавказ.

 Спортивные клубы
 Блау-Вайсс — австрийский футбольный клуб из города Линц.
 Блау-Вайсс 1890 — не существующий в настоящее время немецкий футбольный клуб.
 Блау-Вит — нидерландский любительский футбольный клуб из Амстердама.

Примечания